Acanthofungus är ett släkte av svampar. Acanthofungus ingår i familjen Stereaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Basidiesvampar
Acanthofungus